Macieira (Santa Catarina), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Macieira (Lousada), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Lousada
 Macieira (Sernancelhe), een plaats (freguesia) in de Portugese gemeente Sernancelhe